Топільче — село в Україні, Івано-Франківська область
 «Топільче» — аматорський футбольний клуб з Тернополя
 «Топільче» — колишня назва гідропарку «Сопільче» у Тернополі